Василий Копылов:
 Копылов, Василий Андреевич (1897—1980) — советский военный деятель, генерал-майор инженерной службы.
 Копылов, Василий Васильевич (род. 1967) — депутат Государственной думы РФ V созыва.
 Копылов, Василий Данилович (1921—1966) — Герой Советского Союза.
 Копылов, Василий Евлампиевич (1932—2003) — Герой Социалистического Труда.